

Мекка — місто, штат Індіана
 Мекка — переписна місцевість, штат Каліфорнія